Arsinoé ou Arsinoë (en grec ancien : ) peut désigner :

Personnages mythologiques 

 Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Arsinoé fille de Phégée, première femme d'Alcméon,
 Arsinoé fille de Leucippe ;

Personnalités historiques 

  Arsinoé, fille d'un certain Méléagre et mère de Ptolémée ,
 Arsinoé est le nom de plusieurs princesses et épouses des Ptolémées d'Égypte :
 Arsinoé , épouse de Ptolémée ,
 Arsinoé , fille de Ptolémée  Sôter et de Bérénice ,
 Arsinoé , fille de Ptolémée  Évergète  et de Bérénice ,
 Arsinoé , fille de Ptolémée  Néos Dionysos.

Personnage de la littérature 

 Arsinoé, personnage du Misanthrope de Molière.

Toponymes 

 Arsinoé est le nom commun à plusieurs villes anciennes, ainsi appelées en l'honneur de quelqu'une des princesses d'Égypte de ce nom. Les plus importantes sont : 
  ou Cléopatris, aujourd'hui près de Suez, sur l'isthme de ce nom, au bord de la mer Rouge,
 Arsinoé ou Olbia, également au bord de la mer Rouge entre les villes actuelles de Al-Qusair et Safaga, sur le Désert Arabique,
 Arsinoé ou Crocodilopolis, ville de l'Heptanomide, près du lac Moéris,
 Arsinoé ou Taucheira, cité antique au nord-ouest sur la côte de la Cyrénaïque, devenue El Agouriya
 Arsinoé, ville de Cilicie, aujourd'hui Softa Kalesi, entre Anemurium et Celenderis, aujourd'hui Aydıncık,
 Trois villes de l'île de Chypre, dont une est à trente kilomètres au nord de Paphos, ont aussi porté ce nom.
 La fontaine Arsinoé, dont le nom vient d'Arsinoé fille de Leucippe, sur l'agora de Messène était alimentée par l'eau de la source Clepsydre.

Notes 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité